«Шарлеруа́» () — бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Лиге Жюпиле. Образован в 1904 году. Домашним стадионом клуба является «Стад дю Пеи де Шарлеруа», вмещающий 24 891 зрителей.

История

Достижения

Национальные 
 Чемпионат Бельгии
  Вице-чемпион: 1968/69

 Кубок Бельгии
  Финалист (2): 1977/78, 1992/93

 Второй дивизион
  Победитель (2): 1946/47, 2011/12

Европейские выступления

Сводная таблица

Матчи

Текущий состав 
По состоянию на 9 августа 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные игроки 

  Филипп Альбер
  Франсуа Стершель
  Эрик ван Мейр
  Энцо Шифо
  Эдди Крнчевич
  Михалис Сифакис
  Мердад Минаванд
  Нико Браун
  Джозеф Акпала
  Крис Деккер
  Казимеж Кмецик
  Элведин Джинич
  Алушпа Брева
  Сергей Серебренников
  Патрис Лузи
  Рюди Рью
  Дамьен Марк
  Никола Йеркан
  Пер Зеттерберг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Бельгии
ФК «Шарлеруа»